Opstand van Kust-Vlaanderen vanaf 1323
Vlaamse Opstand tegen Maximiliaan vanaf 1482